Ölling ist der Ortsname von

 Ölling (Eichendorf), Ortsteil des Marktes Eichendorf, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Ölling (Kirchdorf am Inn), Ortsteil der Gemeinde Kirchdorf am Inn, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

 Ölling (Gemeinde Laakirchen), Ortschaft und Katastralgemeinde der Gemeinde Laakirchen, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Ölling (Gemeinde Tarsdorf), Ortschaft der Gemeinde Tarsdorf, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Ölling (Gemeinde Sankt Georgen), Ortschaft der Gemeinde Sankt Georgen bei Salzburg, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg

Siehe auch:
 Öllingen
 Öllinger
 Öling